Счётный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета () — высший орган государственного аудита и финансового контроля Казахстана, непосредственно подчинённый и подотчётный Президенту Республики Казахстан. Счётный комитет является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения.

История 
Счётный комитет образован в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 19 апреля 1996 года. Указом Президента Республики Казахстан от 5 августа 2002 года № 917 утверждено ныне действующее Положение о Счётном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета.

Полномочия 
В соответствии со статьёй 12 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле», Счётный комитет осуществляет:

 аудит эффективности: планирования и исполнения республиканского бюджета в соответствии с принципами бюджетной системы Республики Казахстан с подготовкой отчёта об исполнении республиканского бюджета за отчётный финансовый год, который по своему содержанию является заключением к соответствующему отчёту Правительства Республики Казахстан; деятельности объектов государственного аудита; реализации документов Системы государственного планирования Республики Казахстан в части исполнения республиканского бюджета и использования активов государства; реализации стратегий развития и планов развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, акционером которых является государство; использования связанных грантов, бюджетных инвестиций, государственных и гарантированных государством займов, займов, привлекаемых под поручительство государства, и активов государства; ценообразования; налогового и таможенного администрирования и т. д.

 аудит соответствия: деятельности объектов государственного аудита по использованию средств республиканского бюджета и национальных ресурсов; достоверности и правильности ведения объектами государственного аудита бухгалтерского учёта и составления финансовой отчётности; полноты и своевременности поступлений в республиканский бюджет, взимания поступлений в бюджет, а также правильности возврата, зачёта ошибочно (излишне) оплаченных сумм из республиканского бюджета; использования средств республиканского бюджета, в том числе целевых трансфертов и кредитов, связанных грантов, государственных и гарантированных государством займов, займов, привлекаемых под поручительство государства, поручительств и активов государства, а также финансирования исполнения государственных обязательств по проектам государственно-частного партнёрства, в том числе государственных концессионных обязательств; формирования и использования Национального фонда Республики Казахстан и т. д.

Счётный комитет проводит аудит консолидированной финансовой отчётности республиканского бюджета, аудит финансовой отчётности администраторов бюджетных программ и государственных учреждений, за исключением Национального банка Республики Казахстан, а также осуществляет ряд других полномочий, возложенных на него законодательством Республики Казахстан.

Состав и формирование 
Структуру Счётного комитета образуют Председатель, члены и аппарат Счётного комитета. Руководство государственным органом осуществляется Председателем Счётного комитета, который несёт персональную ответственность за выполнение возложенных на Счётный комитет задач и осуществление им своих функций.

В течение 1996—2006 годов Президент Республики Казахстан назначал на должность Председателя Счётного комитета, двух членов Счётного комитета назначала каждая из палат Парламента, а четырёх членов — Правительство Республики Казахстан.

В результате конституционной реформы 2007 года определён иной порядок формирования Счётного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, исключающий участие в нём Правительства. В соответствии с действующим законодательством, Счётный комитет формируется следующим образом:
 Председатель и два члена Счётного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета назначаются на должность Президентом Республики Казахстан;
 три члена Счётного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета назначаются Сенатом Парламента Республики Казахстан;
 три члена Счётного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета назначаются Мажилисом Парламента Республики Казахстан.

Срок полномочий Председателя и восьми членов Счётного комитета составляет пять лет.

Аппарат Счётного комитета возглавляется руководителем аппарата, назначаемым на должность и освобождаемым от должности Председателем Счётного комитета.

Структура 
На 2020 год:
 Отдел аудита реального сектора экономики
 Руководство
 Сектор управления персоналом
 Сектор финансов и материального обеспечения
 Секретариат Председателя
 Отдел организационной работы
 Отдел аудита государственного управления и социальной сферы
 Отдел оценки и контроля качества
 Отдел планирования, анализа и отчетности
 Отдел методологии и международного сотрудничества
 Юридический отдел
 РГП «Центр по исследованию финансовых нарушений»

Председатели

Примечания

Литература 
 Конституция Республики Казахстан. Научно-практический комментарий . — Астана: 2018. — 640 с. — ISBN 978-601-06-4944-6.
 Қазақстан Республикасының мемлекеттік билік органдары (2001—2005 жж.). Анықтамаламық: Екінші шығарылым / Қазақстан Республикасы Президентінің Мұрағаты. — Жауапты редактор: В. Н. Шепель; Алматы: «Эдельвейс» Баспа үйі: 2007. — ISBN 9965-602-37-9.

Ссылки 
 Счётный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета на портале электронного правительства Республики Казахстан

Органы финансового контроля по странам
Комитеты Республики Казахстан